Ilgar Muškijev () (* 5. října 1990 v Gandže, Sovětský svaz) je ázerbájdžánský zápasník – judista.

Sportovní kariéra 
Mezi světovou špičkou v superlehké váze se pohybuje od roku 2011. V roce 2012 se kvalifikoval na olympijské hry v Londýně, ale vypadl v prvním kole s Arménem Davtjanem. Od roku 2013 soupeří o pozici reprezentační jedničky s Orchanem Safarovem.

Vítězství 
 2011 – 2x světový pohár (Tbilisi, Tallinn)
 2012 – 1x světový pohár (Baku)
 2015 – 1x světový pohár (Čching-tao)

Výsledky

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Ilgara Muškijeva na judoinside.com
 Výsledky a novinky Ilgara Muškijeva na judobase.com

Ázerbájdžánští judisté
Narození v roce 1990
Žijící lidé
Muži
Ázerbájdžánské osobnosti 20. století
Ázerbájdžánské osobnosti 21. století
Narození 5. října
Narození v Gjandže